Трофимук — українське прізвище.

Відомі носії 
 Трофимук Андрій Олексійович (1911—1999) — радянський і російський геолог-нафтовик.
 Трофимук Мирослав Степанович (*1960) — український історик літератури, неолатиніст, перекладач, лексикограф.
 Трофимук Олександра Петрівна (*1954) — історик літератури, неолатиніст, перекладач, лексикограф.
 Трофимук Степан Михайлович (1923—1979) — український літературознавець, кандидат філологічних наук.

Українські прізвища